Финал Кубка Футбольной лиги 2020 () — футбольный матч, который состоялся 1 марта 2020 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 60-го розыгрыша Кубка Английской футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. Первым финалистом стала «Астон Вилла», обыгравшая «Лестер Сити» со счётом 3:2 по сумме двух матчей, вторым участником финала стал «Манчестер Сити», одержавший верх в дерби над «Манчестер Юнайтед». Победитель получил путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2020/2021.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2020
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2020
Кубок Футбольной лиги 2020